GT poate fi:

 Guatemala, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .gt, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guatemala

Legături externe 
  „GT” la acronymfinder.com